córka
 Córka (The New Daughter) – amerykański film (horror) z 2009 roku w reżyserii Luisa Berdejo z Kevinem Costnerem
 Córka (The Lost Daughter) – film z 2021 roku w reżyserii Maggie Gyllenhaal